Мадение́т () — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Зеленоборского сельского округа. Код КАТО — 117049600.

География 
Село расположено в северо-восточной части района, на расстоянии примерно 31 километров (по прямой) к северо-востоку от административного центра района — города Щучинск, в 20 километрах к юго-востоку от административного центра сельского округа — села Зелёный Бор.

Абсолютная высота — 321 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +2,9°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +18,6°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,0°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 450 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по август.

Ближайшие населённые пункты: село Тасшалкар — на востоке, село Жанаталап — на севере.

Население 
В 1989 году население села составляло 1228 человек (из них казахи — основное население).

В 1999 году население села составляло 975 человек (508 мужчин и 467 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 662 человека (352 мужчины и 310 женщин).

Улицы 
 микрорайон
 ул. Амангельды Иманова
 ул. Жакашева
 ул. Жибек жолы
 ул. Исмаилова
 ул. Коммунистическая
 ул. Косыбаева
 ул. Мухамеджанова
 ул. Советская

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Бурабайского района